Helgoland steht für:

 Helgoland, Nordsee-Insel in der Deutschen Bucht sowie gleichnamige amtsfreie Gemeinde
 Helgoland, Namensvariante der Berliner Havelinsel Großer Wall
 Helgoland (Unterwasserlabor), Unterwasserstation zur Meeresforschung
 Helgoland (Bruckner), Kantate für Männerchor von Anton Bruckner
 (6305) Helgoland, Asteroid des Hauptgürtels
 Kloster Helgoland, ehemaliges Frauenkloster bei Mayen, Rheinland-Pfalz
 Neu-Helgoland, Hammehütte im Teufelsmoor in der Nähe von Worpswede in Niedersachsen

zivile Schiffe:
 Fortuna (Schiff, 1909), als Schleppdampfer Helgoland von 1943 bis 1974
 Helgoland (Schiff, 1919), Personenfähre des Seediensts Ostpreußen
 Helgoland (Schiff, 1939), 1939 von der Lindenau-Werft in Memel gebautes Elektroschiff
 Wappen von Hamburg (Schiff, 1962), als Seebäderschiff Helgoland von 1985 bis 1997 und 2000 bis 2004
 Helgoland (Schiff, 1963), Seebäderschiff, Hospitalschiff des DRK, heute Kreuzfahrtschiff
 Helgoland (Schiff, 1964), Küstenmotorschiff der Reederei Karl Meyer
 Atlantis (Schiff, 1972), als Seebäderschiff Helgoland von 1972 bis 1982 und von 1998 bis 1999
 Westfalen (Schiff, 1972), als Fähre von 2006 bis 2014
 Helgoland (Schiff, 2009), Zollkreuzer und Bestandteil der deutschen Küstenwache
 Helgoland (Schiff, 2014), Patrouillenboot der Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein
 Helgoland (Schiff, 2015), Fahrgastschiff der Reederei Cassen Eils

militärische Schiffe:
 Helgoland (Schiff, 1866), Hilfsschiff der Marine des Norddeutschen Bundes
 Helgoland (Schiff, 1878), Panzerschiff der dänischen Marine

 Helgoland (A 1457), Bergungsschlepper der Bundesmarine

Siehe auch:
 Helgoland-Klasse,verschiedene Militärschiffsklassen
 Seenotrettungsstation Helgoland, Rettungswache der DGzRS
 Zur Insel Helgoland, ehemalige Gaststätte in Kassel